«Футбол-Хоккей НН» — российский мини-футбольный клуб из Городца. Выступает в Высшей Лиге.

История 
Мини-футбольная команда «Футбол-Хоккей НН» была организована в 1996 году главным редактором газеты «Футбол-Хоккей НН» Владиславом Ерофеевым. С 1997 года она принимает участие в элитном дивизионе чемпионата Нижнего Новгорода, и с тех пор неоднократно являлась его призёром. В 2006 году клуб взял старт в Чемпионате России по мини-футболу, и его успехи позволили начать сезон 2008—2009 уже в Высшей Лиге.

Выступления в чемпионатах России

Примечания 

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Нижегородской области